Шульманис:
 Шульманис, Вальдемар Вилисович (1921—1975) — латвийский и советский хоккеист.
 Шульманис, Роберт Вилисович (1922—1950) — латвийский и советский хоккеист.